Tra le competizioni dello sci alpino ai XVII Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante femminile si disputò giovedì 24 febbraio sulla pista Kringla di Hafjell; l'italiana Deborah Compagnoni vinse la medaglia d'oro, la tedesca Martina Ertl quella d'argento e la svizzera Vreni Schneider quella di bronzo.

Detentrice uscente del titolo era la svedese Pernilla Wiberg, che aveva vinto la gara dei XVI Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Méribel precedendo la statunitense Diann Roffe e l'austriaca Anita Wachter (medaglia d'argento a pari merito); la campionessa mondiale in carica era la francese Carole Merle, vincitrice a Morioka 1993 davanti alla Wachter e alla Ertl.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC+1)
Pista: Kringla
Partenza: 645 m s.l.m.
Arrivo: 258 m s.l.m.
Dislivello: 387 m
Porte: 53
Tracciatore: Filip Gartner (Austria)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC+1)
Pista: Kringla
Partenza: 645 m s.l.m.
Arrivo: 258 m s.l.m.
Dislivello: 387 m
Porte: 52
Tracciatore: Wolfgang Maier (Germania)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1994

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante femminile